Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2011 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Novak Đoković je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Novak Đoković (prvak) 
 Rafael Nadal (finale)
 Roger Federer (polfinale)
 Andy Murray (polfinale)
 David Ferrer (četrti krog)
 Robin Söderling (umik zaradi bolezni)
 Gaël Monfils (drugi krog)
 Mardy Fish  (četrti krog)
 Tomáš Berdych (tretji krog, poškodba)
 Nicolás Almagro (prvi krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (četrtfinale)
 Gilles Simon (četrti krog)
 Richard Gasquet (drugi krog)
 Stanislas Wawrinka (drugi krog)
 Viktor Troicki (prvi krog)
 Mihail Južni (prvi krog)

<ol start=17>
 Jürgen Melzer ''(drugi krog)
 Juan Martín del Potro ''(tretji krog)
 Fernando Verdasco ''(tretji krog)
 Janko Tipsarević ''(četrtfinale, poškodba)
 Andy Roddick ''(četrtfinale)
 Alexandr Dolgopolov ''(četrti krog)
 Radek Štěpánek ''(drugi krog, poškodba)
 Juan Ignacio Chela ''(tretji krog)
 Feliciano López ''(tretji krog)
 Florian Mayer ''(tretji krog)
 Marin Čilić ''(tretji krog)
 John Isner ''(četrtfinale)
 Michaël Llodra ''(drugi krog)
 Ivan Ljubičić ''(drugi krog)
 Marcel Granollers ''(tretji krog, poškodba)
 Ivan Dodig ''(prvi krog)

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= R Dutra da Silva
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=1
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= L Sorensen
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=0<sup>r
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=7<sup>7
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= S Johnson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=6<sup>3
| RD1-score04-5=3

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= R Ginepri
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6<sup>5
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= J Souza
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=7<sup>7
| RD1-score06-4=1
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Baghdatis 
| RD1-score07-1=6<sup>2
| RD1-score07-2=6<sup>11
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= J Isner  
| RD1-score08-1=7<sup>7
| RD1-score08-2=7<sup>13
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= JM del Potro 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= F Volandri 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= D Junqueira 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= K Beck
| RD1-score12-1=2<sup>r
| RD1-score12-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G García-López
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=77
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=61
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=64

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= R Mello 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= G Simon 
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=3
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= R Dutra da Silva
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2011